Der Rajon Krynytschky (ukrainisch /; russisch /) war eine 1923 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Dnipropetrowsk im Zentrum der Ukraine.

Der Rajon hatte eine Fläche von 1680 km²
und eine Bevölkerung von etwa 36.000 Einwohnern (August 2013). Die Bevölkerungsdichte betrug 21 Einwohner pro km².

Der Verwaltungssitz und größte Ortschaft des Rajons war die Siedlung städtischen Typs Krynytschky. Die Ortschaft liegt 40 km südwestlich der Oblasthauptstadt Dnipro und 19 km südlich des Stadtzentrums von Kamjanske.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Kamjanske.

Geographie 
Der Rajon lag im Zentrum der Oblast Dnipropetrowsk auf der rechten Uferseite des Dneprs auf den Ausläufern des Dneprhochlandes.

Er grenzte im Norden an den Rajon Werchnjodniprowsk, im Nordosten an die Stadt Kamjanske, im Osten an den Rajon Dnipro, im Südosten an den Rajon Solone im Südwesten an den Rajon Sofijiwka und im Westen an den Rajon Pjatychatky.

Der größte Fluss der Region ist der im Norden an den Rajon grenzende und zum Kamjansker Stausee angestaute Dnepr. Die größten Flüsse innerhalb des Gebietes sind der Basawluk und die Mokra Sura, beides Nebenflüsse des Dnepr.

Administrative Gliederung 

Auf kommunaler Ebene war der Rajon in drei Siedlungsratsgemeinde und 18 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 3 Siedlung städtischen Typs
 103 Dörfer
 5 Ansiedlungen

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks 

 Zusammensetzung der administrativ-territorialen Einheit in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky
 Geschichte der Städte und Dörfer der Ukraine; Oblast Dnipropetrowsk/ Rajon Krynytschky
 Seite der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky
 Territoriale Struktur des Rajon Krynytschky (ukrainisch)

Siehe auch

Einzelnachweise 

Krynytschky
Rajon Kamjanske
Aufgelöst 2020